Jachroma může být:
 Jachroma (město) – město v Moskevské oblasti Ruské federace
 Jachroma (přítok Kolokši) – řeka ve Vladimirské oblasti Ruské federace, přítok Kolokši
 Jachroma (přítok Medvedici) – řeka v Tverské oblasti Ruské federace, levý přítok Medvedici
 Jachroma (přítok Sestry) – řeka v Moskevské oblasti Ruské federace, pravý přítok Sestry